Matthisius ist der Familienname folgender Personen:

 Assuerus Matthisius (1583–1651), niederländischer Geistlicher
 Gerhard Matthisius (um 1522–1572), deutscher katholischer Theologe und Philosoph